Fairhope est toponyme pouvant faire référence à plusieurs villes des États-Unis :
 Fairhope en Alabama ;
 Fairhope en Géorgie ;
 Fairhope en Ohio ;
 Fairhope en Pennsylvanie.